Emil Młynarski – violinista, docente e direttore d'orchestra polacco
 Kacper Młynarski – cestista polacco
 Mieczysław Młynarski – ex cestista e allenatore di pallacanestro polacco
 Wojciech Młynarski – poeta, regista, compositore e paroliere polacco